Handball Trophy 2007-2008 – torneo di pallamano maschile
Handball Trophy 2007-2008 – torneo di pallamano femminile